Сједињене Америчке Државе ће учествовати на Летњим олимпијским играма 2016. које ће се одржати у Рио де Жанеиру (Бразил) од 5. до 21. августа 2016. године. Биће то њихово 27 учешће на ЛОИ). 555 спортиста представљаће САД у свим спортовима који су на програму осим рукомета.

Освајачи медаља

Злато 
 Вирџинија Трешер — Стрељаштво, 10 м ваздушна пушка
 Кејлеб Дресел, Мајкл Фелпс, Рајан Хелд, Нејтан Адријан, (Џими Фајген, Блејк Пјерони, Ентони Ирвин у квалификацијама) - Пливање, штафета 4х100 м слободно
 Кејти Ледеки - Пливање, 400 м слободно
 Рајан Марфи - Пливање, 100 м леђно
 Лили Кинг - Пливање, 100 м прсно
 Симон Бајлс, Габријела Даглас, Медисон Кошан, Александра Рајзман, Лори Ернандез - Гимнастика, екипно такмичење
 Мајкл Фелпс - Пливање, 200 м делфин
 Конор Двајер, Таунли Хас, Рајан Локти, Мајкл Фелпс, (Кларк Смит, Џек Конгер, Гунар Бенц у квалификацијама) - Пливање, штафета 4х200 м слободно
 Кејти Ледеки - Пливање, 200 м слободно
 Кристин Армстронг - Бициклизам, хронометар
 Алисон Шмит, Лија Смит, Маја Дирадо, Кејти Ледеки, (Миси Френклин, Мелани Маргалис, Сијера Ранги у квалификацијама) - Пливање, штафета 4х200 м слободно
 Симон Бајлс - Гимнастика, вишебој
 Кајла Харисон - Џудо, до 78 кг
 Рајан Марфи - Пливање, 200 м леђно
 Мајкл Фелпс - Пливање, 200 м мешовито
 Симон Мануел - Пливање, 100 м слободно
 Мишел Картер - Атлетика, бацање кугле
 Ентони Ирвин - Пливање, 50 м слободно
 Кејти Ледеки - Пливање, 800 м слободно
 Маја Дирадо - Пливање, 200 м леђно
 Џеф Хендерсон - Атлетика, скок у даљ
 Емили Реган, Кери Симондс, Аманда Полк, Лорен Шметерлинг, Меган Мусницки, Теса Гобо, Елеанор Логан, Аманда Елмор, Кејтлин Снајдер - Веслање, осмерац
 Рајан Марфи, Коди Милер, Мајкл Фелпс, Нејтан Адријан, (Дејвид Пламер, Кевин Кордес, Том Шилдс, Кејлеб Дресел у квалификацијама) - Пливање, штафета 4×100 м мешовито
 Катлин Бејкер, Лили Кинг, Дејна Волмер, Симон Мануел, (Оливија Смолига, Кејти Мајли, Келси Ворел, Аби Вајцел у квалификацијама) - Пливање, штафета 4×100 м мешовито
 Симон Бајлс - Гимнастика, прескок
 Бетани Матек Сандс, Џек Сок - Тенис, мешовити парови
 Кристијан Тејлор - Атлетика, троскок
 Симон Бајлс - Гимнастика, партер
 Брајана Ролинс - Атлетика, 100 м препоне
 Тијана Бартолета - Атлетика, скок у даљ
 Керон Клемент - Атлетика, 400 м препоне
 Рајан Краузер - Атлетика, бацање кугле
 Ештон Итон - Атлетика, десетобој
 Далила Мухамед - Атлетика, 400 м препоне
 Хелен Марулис - Рвање, слободни стил до 53 кг
 Тијана Бартолета, Алисон Филикс, Инглиш Гарднер, Тори Боуи, (Моролаке Акиносун у квалификацијама) - Атлетика, штафета 4×100 м
 Конор Филдс - Бициклизам, BMX
 Кејли Гилхирст, Мелиса Зајдеман, Керолин Кларк, Кемерин Крејг, Мејделин Маселман, Кортни Метјусон, Кајла Нојшул, Меги Стефенс, Арија Фишер, Макензи Фишер, Рејчел Фетел, Саманта Хил, Ешли Џонсон - Ватерполо, женска репрезентација
 Метју Сентровиц - Атлетика, 1500 м
 Арман Хол, Тони Маквај, Гил Робертс, Лашон Мерит, (Кајл Клемонс, Дејвид Верберг у квалификацијама) - Атлетика, штафета 4×400 м
 Алисон Филикс, Филис Франсис, Наташа Хејстингс, Кортни Около, (Тејлор Елис Вотсон, Франсина Макорори у квалификацијама) - Атлетика, штафета 4×400 м
 Сју Берд, Линдси Вејлен, Бритни Гринер, Елена Деле Дон, Tамика Кечингс, Ејнџел Макотри, Маја Мур, Сејмон Огастус, Бријана Стјуарт, Дијана Таурази, Силвија Фаулз, Тина Чарлс - Кошарка, женска репрезентација
 Гвен Јоргенсен - Триатлон
 Харисон Барнс, Џими Батлер, Дрејмонд Грин, Демар Дерозан, Кевин Дурант, Кармело Ентони, Кајри Ирвинг, Демаркус Казинс, Кајл Лоури, Клеј Томпсон, Деандре Џордан, Пол Џорџ - Кошарка, мушка репрезентација
 Клареса Шилдс - Бокс, средња категорија
 Кајл Снајдер - Рвање, слободни стил до 97 кг

Сребро 
 Брејди Елисон, Зек Герет, Џејк Камински - Стреличарство, тим
 Чејз Калиш - Пливање, 400 м мешовито
 Маја Дирадо - Пливање, 400 м мешовито
 Симон Мануел, Аби Вајцел, Дејна Волмер, Кејти Ледеки, (Аманда Вир, Лија Нил, Алисон Шмит у квалификацијама) - Пливање, штафета 4х100 м слободно
 Александар Масиалас - Мачевање, флорет
 Дејвид Бодаја, Стил Џонсон - Скокови у воду, торањ 10 м синхронизовано
 Катлин Бејкер - Пливање, 100 м леђно
 Тревис Стивенс - Џудо, до 81 кг
 Сем Дорман, Мајкл Хиксон - Скокови у воду, даска 3 м синхронизовано
 Дерил Хомер - Мачевање, сабља
 Џош Пренот - Пливање, 200 м прсно
 Александра Рајзман - Гимнастика, вишебој
 Мајкл Фелпс - Пливање, 100 м делфин
 Тори Боуи - Атлетика, 100 м
 Кели Кејтлин, Клое Дигерт, Сара Хамер, Џенифер Валент - Бициклизам на писти, потера
 Џеневра Стоун - Веслање, скиф
 Конор Јегер - Пливање, 1500 м слободно
 Симон Мануел - Пливање, 50 м слободно
 Џастин Гетлин - Атлетика, 100 м
 Медисон Кошан - Гимнастика, двовисинси разбој
 Раџив Рам, Венус Вилијамс - Тенис, мешовити парови
 Алисон Филикс - Атлетика, 400 м
 Лори Ернандез - Гимнастика, греда
 Вил Клеј - Атлетика, троскок
 Сара Хамер - Бициклизам, омниум
 Данел Лејва - Гимнастика, паралелни разбој
 Данел Лејва - Гимнастика, вратило
 Александра Рајзман - Гимнастика, партер
 Еван Џегер - Атлетика, 3000 м препреке
 Ниа Али - Атлетика, 100 м препоне
 Бритни Риз - Атлетика, скок у даљ
 Луси Дејвис, Кент Фарингтон, Елзабет Меден, Маклејн Ворд - Коњички спорт, прескакање препона екипно
 Џо Ковач - Атлетика, бацање кугле
 Сенди Морис - Атлетика, скок мотком
 Елис Пост - Бициклизам, BMX
 Пол Кипкемој Челимо - Атлетика, 5000 м
 Шакур Стивенсон - Бокс, бантам категорија

Бронза 
 Кори Когдел - Стрељаштво, трап
 Коди Милер - Пливање, 100 м прсно
 Лија Смит - Пливање, 400 м слободно
 Дејна Волмер - Пливање, 100 м делфин
 Конор Двајер - Пливање, 200 м слободно
 Дејвид Пламер - Пливање, 100 м леђно
 Кејти Мајли - Пливање, 100 м прсно
 Филип Датон - Коњички спорт, вишебој
 Маја Дирадо - Пливање, 200 м мешовито
 Нејтан Адријан - Пливање, 100 м слободно
 Брејди Елисон - Стреличарство, појединачно
 Нико Ернандез - Бокс, папир категорија
 Елисон Брок, Лаура Грејвс, Кејси Пери-Глас, Стефен Питерс - Коњички спорт, дресура екипно
 Мајлс Чемли-Вотсон, Рејс Имбоден, Александар Масиалас, Герек Мејнхардт - Мачевање, флорет екипно
 Кимберли Роуд - Стрељаштво, скит
 Нејтан Адријан - Пливање, 50 м слободно
 Стив Џонсон, Џек Сок - Тенис, парови
 Моника Аксамит, Ибтихаџ Мухамад, Дагмара Возниак, Мариел Загунис - Мачевање, сабља екипно
 Лашон Мерит - Атлетика, 400 м
 Мет Кучар - Голф, мушки турнир
 Александар Надур - Гимнастика, коњ са хватаљкама
 Сара Роблс - Дизање тегова, преко 75 кг
 Клејтон Мерфи - Атлетика, 800 м
 Сем Кендрикс - Атлетика, скок мотком
 Ема Коберн - Атлетика, 3000 м препреке
 Симон Бајлс - Гимнастика, греда
 Џенифер Симпсон - Атлетика, 1500 м
 Калеб Пејн - Једрење, фин
 Тори Боуи - Атлетика, 200 м
 Кристи Каслин - Атлетика, 100 м препоне
 Ејприл Рос, Кери Волш Џенингс - Одбојка на песку, женски турнир
 Ешли Спенсер - Атлетика, 400 м препоне
 Дејвид Бодаја - Скокови у воду, торањ 10 м
 Џеки Геловеј - Теквондо, преко 67 кг
 Рејчел Адамс, Фолук Акинрадево, Кајла Банворт, Елајша Глас, Криста Хармото, Кимберли Хил, Џордан Ларсон, Карли Лојд, Карста Лоу, Кели Мерфи, Келси Робинсон, Кортни Томпсон - Одбојка, женска репрезентација
 Џејден Кокс - Рвање, слободни стил до 86 кг
 Гален Рап - Атлетика, маратон
 Метју Андерсон, Мика Кристенсон, Максвел Холт, Томас Јашке, Дејвид Ли, Вилијам Приди, Арон Расел, Тејлор Расел, Ерик Шођи, Кавика Шођи, Дејвид Смит, Мерфи Трој - Одбојка, мушка репрезентација

Атлетика

Мушкарци
Тркачке и друмске дисциплине

Техничке дисциплине

Десетобој

Жене
Тркачке и друмске дисциплине

Техничке дисциплине

Седмобој

Бадминтон

Мушки сингл - Хаувард Шу
Мушки парови - Филип Чу, Сатаварт Понгнаират
Женски сингл - Ирис Ванг
Женски парови - Ива Ли, Паула Лин Обанана
Мешовити парови - Филип Чу, Џејми Сабанди

Бициклизам

Друмски бициклизам 
 Друмска трка и хронометар за мушкарце - Брент Букволтер, Тејлор Фини
 Друмска трка за жене - 1 квота (такмичарка може да стартује у хронометарској трци)

Бициклизам на писти 
 Кеирин за мушкарце - Метју Бараноски
 Омниум за мушкарце - Боби Ли
 Потера женски тим - Кејли Кејтлин, Клои Дигерт, Сара Хамер, Џенифер Валент (резерва: Рут Вајдер)
 Омниум за жене - Сара Хамер

Планински бициклизам 
Крос-кантри за мушкарце - 1 квота
Крос-кантри за жене - 2 квоте

BMX бициклизам 
 Мушка трка - 3 квоте (Николас Лонг)
 Женска трка - 2 квоте (Елис Пост)

Бокс

Мушкарци
 Папир категорија - Нико Ернандез
 Мува категорија - Антонио Варгас
 Бантам категорија - Шакур Стивенсон
 Лака категорија - Карлос Балдерас
 Полувелтер категорија - Гери Ентоин Расел
 Средња категорија - Чарлс Конвел

Жене
 Лака категорија - Микаела Мајер
 Средња категорија - Клареса Шилдс

Ватерполо

 Мушка репрезентација - 13 играча
 Женска репрезентација - 13 играчица

Веслање

Мушкарци
 Двојац без кормилара - Две квоте
 Лаки дубл скул - Ендру Кембел, Џошуа Кониечни
 Четверац без кормилара - Четири квоте
 Лаки четверац без кормилара - Две квоте
 Осмерац - Мајк Дисанто, Сем Дамер, Остин Хек, Алекс Кавроски, Стефан Каспрзик, Роб Ман, Глен Охал, Ханс Стружина, Сем Ојсерски

Жене
 Скиф - Џеневра Стоун
 Двојац без кормилара - Грејс Лучак, Фелис Милер
 Дубл скул - Меган О’Лари, Елен Томек
 Лаки дубл скул - Кејт Бертко, Девери Карц
 Четверац скул - Четири квоте
 Осмерац - Девет квота

Гимнастика

Уметничка гимнастика 
 Мушки тим - 5 квота
 Женски тим - 5 квота

Ритмичка гимнастика 
 Појединачно - 1 квота (Лора Женг)
 Екипно - 5 гимнастичарки

Трамполина 
Мушкарци појединачно - 1 квота
Жене појединачно - 1 квота

Голф

Мушки турнир - Рики Фаулер, Мет Кучар, Патрик Рид, Буба Вотсон
Женски турнир - Стејси Луис, Џерина Пилер, Лекси Томпсон

Дизање тегова

Жене
 до 48 кг - Морган Кинг
 до 75 кг - Џени Артур
 преко 75 кг - Сара Роблес

Једрење

Мушкарци
 Једрење на дасци - Педро Пасквал
 Класа ласер - Чарли Букингем
 Класа фин - Кејлеб Пеин
 Класа 470 - Дејвид Хју, Стјуарт Макнеј
 Класа 49 - Томас Беровс III, Џозеф Морис

Жене
 Једрење на дасци - Мерион Леперт
 Класа ласер радијал - Пејџ Рајли
 Класа 470 - Ени Хегер, Брајана Прованча
 Класа 49 - Парис Хенкен, Хелена Скат

Мешовите дисциплине
 Накра 17 - Бора Гулари, Луиза Чефи

Кајак и кану

Дивље воде 
 Ц-1 - Кејси Ајкфелд
 Ц-2 - Кејси Ајкфелд, Девин Макивен
 К-1 за мушкарце - Михал Смолен
 К-1 за жене - Ешли Ни

Мирне воде 
 К-1 500м за жене - Меги Хоган

Коњички спорт

 Дресура - 4 квоте
 Коњички вишебој - 5 квота
 Прескакање препона - 4 квоте

Кошарка

 Мушка репрезентација - 12 играча
 Женска репрезентација - 12 играчица

Мачевање

 Мушки мач појединачно - Џејсон Прајор
 Мушки тим флорет - Мајлс Чамли Вотсон, Александар Масиалас, Герек Мејнхард
 Мушка сабља појединачно - Ели Дершвиц, Дерил Хомер
 Женски тим мач - Кетрин Холмс, Кортни Херли, Кели Херли
 Женски флорет појединачно - Ли Кифер, Нзинга Прескод
 Женски тим сабља - Дагмара Возниак, Ибтихаџ Мухамед, Маријел Загунис

Модерни петобој

 Мушка квота - Нејтан Шримшир

Одбојка

 Мушка репрезентација - 12 играча
 Женска репрезентација - 12 играчица

Одбојка на песку

Мушки турнир - Фил Далхаусер и Ник Лукена, Џејк Гиб и Кејси Патерсон
Женски турнир - Лорн Фендрик и Брук Свит, Ејприл Роуз и Кери Волш Џенингс

Пливање 

Мушкарци
 50 м слободно - 2 квоте
 100 м слободно - 2 квоте
 200 м слободно - 2 квоте
 400 м слободно - 2 квоте
 1500 м слободно - 2 квоте
 100 м леђно - 2 квоте
 200 м леђно - 2 квоте
 100 м прсно - 2 квоте
 200 м прсно - 2 квоте
 100 м делфин - 2 квоте
 200 м делфин - 2 квоте
 200 м мешовито - 2 квоте
 400 м мешовито - 2 квоте
 Штафета 4 х 100 м слободно
 Штафета 4 х 200 м слободно
 Штафета 4 х 100 м мешовито
 10 км пливачки маратон - Шон Рајан, Џордан Вилимовски

Жене
 50 м слободно - 2 квоте
 100 м слободно - 2 квоте
 200 м слободно - 2 квоте
 400 м слободно - 2 квоте
 1500 м слободно - 2 квоте
 100 м леђно - 2 квоте
 200 м леђно - 2 квоте
 100 м прсно - 2 квоте
 200 м прсно - 2 квоте
 100 м делфин - 2 квоте
 200 м делфин - 2 квоте
 200 м мешовито - 2 квоте
 400 м мешовито - 2 квоте
 Штафета 4 х 100 м слободно
 Штафета 4 х 200 м слободно
 Штафета 4 х 100 м мешовито
 10 км пливачки маратон - Хејли Андерсон

Рагби седам

 Мушка репрезентација - 12 играча
 Женска репрезентација - 12 играчица

Рвање 

Мушкарци
 Грчко-римски стил до 59 кг - Џес Тилк
 Грчко-римски стил до 75 кг - Енди Бајсек
 Грчко-римски стил до 85 кг - Бен Провајзор
 Грчко-римски стил до 130 кг - Роби Смит
 Слободни стил до 57 кг - Денијел Денис
 Слободни стил до 65 кг - Френк Молинаро
 Слободни стил до 74 кг - Џордан Бароуз
 Слободни стил до 86 кг - Џден Кокс
 Слободни стил до 97 кг - Кајл Снајдер
 Слободни стил до 125 кг - Терверл Длагнев

Жене
 Слободни стил до 48 кг - Хејли Агуело
 Слободни стил до 53 кг - Хелен Марулис
 Слободни стил до 63 кг - Елена Пирожкова
 Слободни стил до 75 кг - Аделајн Греј

Синхроно пливање

 Дует - Анита Алварез, Марија Корољева

Скокови у воду

 3 м даска за мушкарце - 2 квоте
 10 м торањ за мушкрце - 2 квоте
 Синхронизовано даска 3 м за мушкарце - 2 квоте
 Синхронизовано торањ 10 м за мушкарце - 2 квоте
 3 м даска за жене - 2 квоте
 10 м торањ за жене - 2 квоте
 Синхронизовано торањ 10 м за жене - 2 квоте

Стони тенис

 Мушкарци појединачно - Фенг Ђијун, Канак Ха
 Мушки тим - Фенг Ђијун, Канак Ха, Тимоти Ванг
 Жене појединачно - Џенифер Ву, Лили Жанг
 Женски тим - Џенифер Ву, Лили Жанг, Женг Ђаки

Стреличарство

 Мушкарци појединачно и тимско такмичење - Бреди Елисон, Зек Герет, Џејк Камински
 Жене појединачно такмичење - Макензи Браун

Стрељаштво

Мушкарци
 Ваздушна пушка 10 м - 2 квоте
 МК пушка лежећи став 50 м - Дејвид Хигинс, Мајкл Макфајл
 МК пушка тростав 50 м - Метју Емонс
 Ваздушни пиштољ 10 м - 1 квота
 МК пиштољ брза паљба 25 м - Емил Милев, Кејт Сендерс
 Пиштољ 50 м - Џеј Ши
 Дупли трап - Волтон Елер, Џошуа Ричмонд
 Скит - Винсент Ханкок, Френк Томпсон

Жене
 Ваздушна пушка 10 м - 1 квота
 МК пушка тростав 50 м - Вирџинија Трешер
 Ваздушни пиштољ 10 м - 1 квота
 Пиштољ 25 м - Енкелејда Шеху
 Трап - Кори Коџдел
 Скит - Морган Крафт, Кимберли Роуд

Теквондо

 Мушкарци до 80 кг - Стивен Лопез
 Мушкарци преко 80 кг - Стефан Ламбдин
 Жене до 67кг - Пејџ Макферсон
 Жене преко 67кг - Џеки Геловеј

Тенис 

Мушкарци

Жене

Триатлон

 Мушкарци - Грег Билингтон, Бен Кануте, Џо Мелој
 Жене - Гвен Јоргенсен, Сера Чру, Кејти Зеферс

Фудбал

 Женска репрезентација - 18 играчица

Хокеј на трави

 Женска репрезентација - 16 играчица

Џудо

Мушкарци
73кг - Ник Делпополо
81кг - Травис Стивенс
90кг - Колтон Браун

Жене
52кг - Анхелика Делгадо
57кг - Марти Мелој
78кг - Кајла Херисон

Спољашње везе 
 Олимпијски комитет Сједињених Америчких Држава

Референце

2016
Земље учеснице на Летњим олимпијским играма 2016.